Сијенега де лос Кабаљос има више значења:

 Сијенега де лос Кабаљос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега де лос Кабаљос (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику